

Letteratura, film, fumetti, animazione, videogiochi
Draghi – creature fantastiche
Draghi – creature di Arda
Draghi – creature dell'universo di Warcraft
Draghi – creature del Ciclo dell'Eredità
Draghi – creature delle Cronache del Mondo Emerso e de Le guerre del Mondo Emerso
Draghi – creature di Dragonlance

Persone
Antonio Draghi (1634–1700) – compositore e librettista italiano
Bernardo Draghi (n. 1952) – traduttore italiano
Carlo Virginio Draghi (1638–1694) – architetto e scenografo italiano
Enzo Draghi, all'anagrafe Vincenzo Draghi (n. 1952) – cantautore e compositore italiano
Gianfranco Draghi (1924–2014) – scrittore e psicoanalista italiano
Giovanni Battista Draghi (1640–1708) – compositore e organista italiano
Giovanni Evangelista Draghi (1654-1712) – pittore italiano
Mario Draghi (n. 1947) – economista, politico e dirigente pubblico italiano

Altro
Villa Draghi – edificio seicentesco nei pressi di Montegrotto Terme, provincia di Padova

Pagine correlate
Drago (disambigua)